Az (5400) 1989 CM a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Ueda és Kaneda fedezte fel 1989. február 4-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5001–5500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói